

Nom de personnes

Patronyme 

 Philippe Fénelon (né en 1952), compositeur français.

 Bertrand de Fénelon (1878-1914), diplomate français, ami proche de Marcel Proust.
 François Louis de Salignac, marquis de Fénélon, gouverneur de la Martinique de  à 
 Jean-Baptiste-Augustin de Salignac-Fénelon, généralement appelé l'abbé de Fénelon, petit-neveu de l'écrivain Fénelon.

 François de Salignac de La Mothe-Fénelon (mort vers 1580) évêque de Sarlat 1568 à 1579.
 Louis  de Salignac de La Mothe-Fénelon (vers 1558-1598) évêque de Sarlat 1579 à 1598.
 Louis II de Salignac de La Mothe-Fénelon (vers 1577-1639) évêque de Sarlat 1602 à 1639.
 François de Salignac de La Mothe-Fénelon (1607-1688) évêque de Sarlat 1658 à 1688.
 François de Salignac de La Mothe-Fénelon (1651-1715), archevêque de Cambrai, homme d'Église et écrivain français, surnommé le « cygne de Cambrai ». À moins de précision contraire, c'est presque toujours le Fénelon dont on parle.
 Gabriel-Jacques de Salignac La Mothe-Fénelon ( – )
 François-Barthélemy de Salignac de La Mothe-Fénelon (1691-1741) petit-neveu de l'écrivain, évêque de Pamiers.
 Léon-François-Ferdinand de Salignac de La Mothe-Fénelon (1737-1788) évêque de Lombez
 Bertrand de Salignac de La Mothe-Fénelon, diplomate français du .

On retrouve plusieurs Salignac de La Mothe-Fénelon dans la liste des évêques de Sarlat.

Patronyme approchant 
 Déa Fenelon (1933-2008),  historienne brésilienne.

Pseudonyme 
 Fania Fénelon, nom de scène de Fania Goldstein, chanteuse française (1922-1983), sœur de Léonide Goldstein.

Établissements 
Il existe de nombreux lycées Fénelon, en l'honneur de l'écrivain :
 lycée Fénelon de Brest.
 lycée Fénelon de Cambrai.
 lycée Fénelon de Clermont-Ferrand.
 lycée Fénelon d'Elbeuf.
 lycée Fénelon de Grasse.
 lycée Fénelon de La Rochelle.
 lycée Fénelon de Lille.
 lycée Fénelon du Quartier latin de Paris.
 lycée Fénelon Sainte-Marie de la plaine Monceau, à Paris.
 Cours Fénelon de Toulon, école, collège et lycée général et technologique privés sous contrat avec l'État.
 lycée Fénelon du paysage et de l'environnement de Vaujours.
 collège Fénelon de Lyon.
 collège Fénelon de Béziers

Toponymes 
 Lamothe-Fénelon, commune du Lot.

Odonymes 
 Boulevard Fénelon à Dorval, en banlieue ouest de Montréal.
 Rue Fénelon à Cannes, dans les Alpes-Maritimes.
 Rue Fénelon, à Paris.
 Rue Fénelon, à Montréal.
 Rue Fénelon à Montrouge.
 Rue Fénelon à Nantes.

Autres 
 Le fénelon, apéritif alcoolisé du Quercy.

Homonymie d'établissements scolaires ou universitaires
Patronyme français